Ел Басилон има више значења:

 Ел Басилон (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Басилон (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику